Urdinarán puede referirse a:

 Antonio Urdinarán (1898—1961), futbolista uruguayo; o
 Santos Urdinarán (1900—1979), futbolista uruguayo.